Makú ist eine indigene Sprachfamilie Südamerikas, die im nordwestlichen Brasilien und in Kolumbien verbreitet ist. Die sprecherreichste Sprache ist das Hupdé Makú mit 1.300 Sprechern.

Eine entfernte Verwandtschaft mit dem Puinave (ISO 639-3: pui), das in Kolumbien und Venezuela von ca. 2.200 Menschen gesprochen wird, ist postuliert worden.

Gliederung 
 Cacua [cbv]
 Dâw [kwa]
 Hupdë [jup]
 Nadëb [mbj]
 Nukak Makú [mbr]
 Yuhup [yab]

Anmerkung 
Die Makú-Sprachen sind nicht zu verwechseln mit der genetisch isolierten Einzelsprache Máku-Sprache von Roraima, die zuletzt im Norden Brasiliens gesprochen wurde und jetzt praktisch ausgestorben ist. Laut Terrence Kaufman (1990) könnte eine weitere Verbindung dieser Sprache mit dem Arutani-Sapé bestehen.

Siehe auch 
 Maku (Ethnie)

Einzelnachweise

Literatur 
 Harald Haarmann: Kleines Lexikon der Sprachen. Von Albanisch bis Zulu (= Beck'sche Reihe. 1432). Beck, München 2001, ISBN 3-406-47558-2.
 Silvana de Andrade Martins, Valteir Martins: Makú. In: Robert M. W. Dixon, Alexandra Y. Aikhenvald (Hrsg.): The Amazonian Languages. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1999, ISBN 0-521-57021-2, S. 251–267.

Weblinks 
 Maku (Language Family). In: M. Paul Lewis, Gary F. Simons, Charles D. Fennig (Hrsg.): Ethnologue. Languages of the World. 19th edition. Online-Version. SIL International, Dallas TX 2016.
 Puinave. In: M. Paul Lewis, Gary F. Simons, Charles D. Fennig (Hrsg.): Ethnologue. Languages of the World. 19th edition. Online-Version. SIL International, Dallas TX 2016.

Sprachfamilie
Indigene Sprachen Amerikas
Sprache (Südamerika)